Флаг муниципального образования Брюхове́цкий район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 ноября 2006 года решением Совета муниципального образования Брюховецкий район № 168 и 8 декабря 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2744.

Описание 
«Флаг Брюховецкого района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали малиновым и зелёным цветами и с размещением фигуры герба района по центру флага и выполненные белым, жёлтым, оранжево-жёлтым и золотым цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом пурпуром и зеленью поле поверх серебряного развёрнутого свитка, поставленного в укороченный столб, золотая насека с золотым навершием, подтоком и двумя кистями на шнурах. Поверх всего положенные в косой крест атаманская булава и пернач того же металла».

Обоснование символики 
Флаг создан на основе герба муниципального образования Брюховецкий район.

Брюховецкий район окончательно образован в 1966 году. Однако районный центр — станица Брюховецкая — известна гораздо раньше. Станица выросла из Брюховецкого куреня. Это один из 38 бывших запорожских куреней, прибывших на Кубань в 1792—1793 годах в составе Черноморского Казачьего войска.

На флаге языком символов и аллегорий отражены важнейшие события истории, как станицы, так и всего Кубанского казачьего войска.

Белый развёрнутый свиток — аллегорически показывает жалованную грамоту Екатерины Великой черноморцам на владение кубанскими землями.

Булава, пернач и насека — главные войсковые символы казачьей власти. На флаге Брюховецкого района они символизируют мужество и самоотверженность местных казаков, спасших войсковые регалии в тяжёлом 1918 году.

Малиновый цвет символизирует достоинство, славу, величие, также это цвет запорожского, затем черноморского и теперь кубанского казачества.

Зелёный цвет является символом жизни, здоровья, роста, природы, в гербе района подчёркивает традиционно развитое сельское хозяйство — основу быта местных жителей.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением свитка
Флаги с изображением булавы